Asterix (personagem) — personagem de banda desenhada
 Asterix — colecção de banda desenhada
 Astérix (satélite) — primeiro satélite artificial francês
 Asterisk — software livre VoIP

Desambiguações de artes